Einer nach dem anderen steht für:

 Einer nach dem anderen – ohne Erbarmen, spanisch-italienischer Western (1968)
 Einer nach dem anderen (1996), US-amerikanischer Spielfilm von John M. Landsberg 
 Einer nach dem anderen (2014), norwegischer Spielfilm

Siehe auch:
 Eine nach der Anderen